

Sigle 
 SBD è l'acronimo per Douglas SBD Dauntless, nome di un aereo bombardiere statunitense.

Codici 
 SBD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro delle Isole Salomone, valuta delle Isole Salomone